

Persone
 José María Morelos y Pavón – eroe della guerra d'indipendenza del Messico

Stato del Messico
 Morelos è uno stato del Messico

Località del Messico
 Morelos – comune messicano nello stato di Chihuahua
 Morelos – comune messicano nello stato di Coahuila
 Morelos – comune messicano nello stato di Michoacán
 Morelos – comune messicano nello stato di Messico
 Morelos – comune messicano nello stato di Zacatecas
 Gran Morelos – comune messicano nello stato di Chihuahua
 Mazatecochco de José María Morelos – comune messicano nello stato di Tlaxcala

Altro
 Morelos 1 – primo satellite artificiale messicano